HBH steht für:

 Bremerhaven auf Wasser-Kleinfahrzeugen im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven
 Hansestadt Bremisches Hafenamt, siehe Hafenamt Bremen
 Bremerhaven Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Hebei Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken, ehemaliger Gesundheitsverbund mit dem Hegau-Bodensee-Klinikum
 eine klinische Veränderung der Hämoglobin Barts bei einer α-Thalassämie

HBH